Abra Cadaver – romanzo dello scrittore statunitense James N. Tucker
 Cadaver – gruppo death metal norvegese formatosi a Råde nel 1988
 Cadaver –  videogioco della The Bitmap Brothers
 Perinde ac cadaver – locuzione latina